Stolz, Stoltz, Štolc:
 Sylvia Stolz (* 1963, München), o avocată germană
 teorema Stolz-Cesàro

Stoltz 
 Eric Hamilton Stoltz (* 1961, Whittier), un actor american

Nume de familie germane